Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 11. und 12. September 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Roeser